Лексикон — запас слів, словник, лексика
 Ментальний лексикон
 Супрасльський лексикон
 Лексикон інтимних міст
 Лексикон таємних знань
 Лексикон (програма)
 Лексикон (рольова гра)
 Lexicon Entertainment — розробник і видавець комп'ютерних ігор
 Lexicon silvestre — багатомовний словник лісової термінології
 Лексикон словенороський — «Лексіконъ славенорωсскїй и именъ Тлъкованїє»  Памво Беринди

Посилання